Valois har flere betydninger:

 Valois (landskab) – nordfransk landskab i departementerne Oise og Aisne i regionen Hauts-de-France
 Grevskabet Valois – statsdannelse i Valois, senere ophøjet til hertugdømme
 Huset Valois – et dynasti, der regerede Frankrig fra 1328 til 1589